Natour ist der Familienname folgender Personen:
 Salman Natour (* 1949), israelischer Schriftsteller
 Ghaleb Natour (* 1960), in Israel geborener palästinensischer Professor für Mess- und Prüfverfahren in der Fügetechnik an der Fakultät für Maschinenwesen der RWTH Aachen

Siehe auch:
 Natur (Begriffsklärung)